Roiss oder Roiß ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Roiss (* 1952), österreichischer Manager
 Gerhard Roiß (* 1963), österreichischer Schauspieler
 Heinrich Roiss (1927–1959), österreichischer Bergsteiger
 Stephan Roiss (* 1983), österreichischer Autor